Житиште:

 Житиште — город в Сербии, административный центр общины Житиште в Среднебанатском округе автономного края Воеводина.
 Житиште — община в Сербии, входит в Среднебанатский округ.